Сезон 2021/2022 годов стал для футбольного клуба «Краснодар-2» 9-м в его истории.

Состав 

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

|-----
! colspan="9" bgcolor="#2A7104" align="left" |
|- bgcolor="#DFEDFD"

Руководство клуба 
  Сергей Галицкий — владелец, президент.
  Владимир Хашиг — генеральный директор
  Валерий Бубнов — вице-президент
  Нурбий Хакунов — заместитель генерального директора
  Арам Фундукян — Коммерческий директор
  Максим Савостин — спортивный директор и главный тренер Академии
  Александр Толстиков — заместитель директора Академии по спортивным вопросам
  Александр Марьянович — Советник президента клуба по детско-юношескому футболу

Тренерский штаб 
  Александр Сторожук — Старший тренер
  Георгий Сахвадзе — тренер.
  Александр Орехов — тренер.
  Денис Пчелинцев — тренер вратарей.
  Антон Антонов — тренер по ОФП.

Трансферы

Пришли в клуб

Ушли из клуба

Ушли в аренду

Соревнования

Предсезонные и товарищеские матчи

Первенство Футбольной национальной лиги (ФНЛ)

Турнирная таблица

Результаты по турам

Статистика выступлений

Матчи

Статистика сезона

Игры и голы 

В статистику включены только официальные матчи.

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Вратари

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Защитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Полузащитники

|-
!colspan=14 style=background:#dcdcdc; text-align:center|Нападающие

|}

Бомбардиры 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Голевые передачи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Дисциплинарные показатели

«Сухие» матчи 
Включает в себя все официальные игры. Список отсортирован по итоговому результату.

Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Отражённые Пенальти 
В статистику включены только официальные матчи.

Капитаны в сезоне 
В статистику включены только официальные матчи.

|}

Общая статистика 
В данной таблице не учитываются результаты товарищеских матчей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт футбольного клуба Краснодар, новости, матчи, календарь, турнирная таблица, футболисты, тренеры, видео, фото, магазин, академия

2021/2022
Краснодар-2